Marion Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Marion Island (Florida)
 Marion Island (Maine)
 Marion Island (Michigan)

zu Südafrika gehörend:
 Marion-Insel